Blaho může být:

 blaho (pocit) – pocit štěstí, spokojenosti, blahobytu, blaženosti
 mužské křestní jméno
 Blaho Uhlár – slovenský režisér a dramatik

příjmení osob
 Ján Blaho – slovenský a československý senátor
 Janko Blaho – slovenský operní pěvec (1901–1981)
 Jozef Blaho – slovenský fotbalista(* 1965)
 Matúš Blaho – slovenský náboženský spisovatel, kulturní pracovník (1772–1837)
 Pavel Blaho nebo Pavol Blaho – více různých osobností
 Peter Blaho – slovenský historik a pedagog (1939–2018)
 Štefan Blaho – slovenský hokejista (1985–2006)
 Viktor Blaho – slovenský herec (1920–2007)

Externí odkazy